Сан Мигел Аматлан има више значења:

 Општина Сан Мигел Аматлан (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Мигел Аматлан (Сан Мигел Аматлан, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику